Ангел (Ангеле) Групчев е български възрожденец от Македония.

Биография 
Ангел Групчев е роден в град Охрид, тогава в Османската империя. Принадлежи към големия род Групчеви (Групче). В 1830 година завършва класното училище в охридската махала Кошища. Научава се да пише и да чете на черковнославянски в Шкодра в 1830 година.

Опитва се да отвори българско училище в охридския квартал Вароша, но се проваля заради гъркоманите в града начело с митрополит Мелетий. След това превръща дюкяна си в читалище, където се преподава български език, история и други, където се учи Григор Пърличев след завръщането си от Атина. Пърличев определя Ангел Групчев като „най-учения тогава мъж“.

Синът на Ангел Групчев, Коста Групчев е виден сърбоманин. Другият му син Иван (Йон) Ангелов е емигрант от 1887 година в България, а неговият син Александър Групчев загива в 1913 година при Букова глава като полковник от Българската армия.

Бележки 

Ангел
Родени в Охрид
Български общественици от Македония
Български просветни дейци от Македония